Asbjørn Ruud (1919-1989), sauteur à ski norvégien ;
 Barrett Ruud (1983-), joueur américain de football américain ;
 Birger Ruud (1911-1998), skieur et sauteur à ski norvégien ;
 Birk Ruud (2000-), skieur acrobatique norvégien ;
Casper Ruud (1998-), joueur de tennis norvégien ;
 Christian Ruud (1972-), joueur de tennis norvégien ;
 Espen Ruud (1984-), joueur de football norvégien ;
 Gudrun Ruud (1882-1958), zoologiste et éducatrice norvégienne ;
 Roger Ruud (1958-), sauteur à ski norvégien ;
 Sif Ruud (1916-2011), actrice suédoise ;
 Sigmund Ruud (1907-1994), sauteur à ski norvégien ;
 Tom Ruud (1953-), joueur américain de football américain.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme norvégien